Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Uncle Tobys Hardcourts) van 2003 vond plaats van zondag 29 december 2002 tot en met zaterdag 4 januari 2003 in de Australische stad Gold Coast. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Française Nathalie Dechy speelde in beide finales. Ze won de enkelspeltitel, maar verloor de eindstrijd in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Patty Schnyder bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Marie-Gaïané Mikaelian.

Het tweede reekshoofd, Française Nathalie Dechy, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Marie-Gaïané Mikaelian uit Zwitserland in drie sets. Dechy wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de tweede ronde, waarin zij verloor van de Oostenrijkse Barbara Schett.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Justine Henin en Meghann Shaughnessy had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Shaughnessy speelde samen met Ai Sugiyama, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Het ongeplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Franse koppel Nathalie Dechy en Émilie Loit in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Koeznetsova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Navrátilová 166.

De Belgische Els Callens en Rika Fujiwara uit Japan waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gold Coast 2003
Gold Coast